Фарнам может относиться к следующему:

Место 
Фа́рнем — город в графстве Бром-Миссискуа области Монтережи в канадской провинции Квебек, образующий одноимённый муниципалитет.

Люди 
Фарнам, Генри Уолкотт — американский экономист, профессор Йельского университета, президент Американской экономической ассоциации в 1911 году.

См. также 
Фарн